Chiesa di San Pietro d'Alcantara a Parma
Chiesa di San Pietro di Alcantara a Pergine Valsugana